Municipio de Myrtle puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Myrtle (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Mountrail.
 Municipio de Myrtle (condado de Knox, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Knox.
 Municipio de Myrtle (condado de Oregón, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Oregon.
 Municipio de Myrtle (Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Custer.